Sezon 1979 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – siedemnasty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Vlastimil Tomášek i Czechosłowacja, a wśród samochodów wyścigowych Václav Lim i Czechosłowacja.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1979
1979 w sportach motorowych